RBY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ruby (Alaska) (Stati Uniti)